Црет може бити:

 Црет Бизовачки, насељено мјесто у општини Бизовац, Република Хрватска
 Црет Виљевски, насељено мјесто у општини Виљево, Република Хрватска